Tempelhof – quartiere della città tedesca di Berlino
 Distretto di Tempelhof – distretto amministrativo della città tedesca di Berlino, esistito dal 1920 al 2001
 Aeroporto di Berlino-Tempelhof – aeroporto della città tedesca di Berlino